«Кубок Легенд 2016 имени Константина Ерёменко» — международный футбольный турнир для ветеранов (игроков старше 35 лет), восьмой розыгрыш Кубка Легенд, который проходил 13—14 февраля 2016 года в Москве на Малой спортивной арене «Лужники».

Матчи длились 40 минут (2 тайма по 20 минут). В составе команды — 5 полевых игроков и вратарь.

Жеребьёвка турнира состоялась 31 января.

13 февраля прошли матчи в двух группах. На следующий день победители групп встретились в финальном матче, а остальные сборные разыграли места с третьего по шестое.

Матчи сборной России в группе и финальную встречу транслировал в прямом эфире телеканал «Матч ТВ». Также трансляции с Кубка Легенд вёл канал «Матч! Игра».

Лучший игрок турнира — россиянин Егор Титов.

Лучший игрок финала — у французов Венсан Кандела. Лучший вратарь финала — россиянин Александр Филимонов.

Лучший голкипер турнира — Руслан Нигматуллин (Сборная Звёзд).

Лучший бомбардир турнира — француз Людовик Жюли.

Участники

Португалия

Италия

Франция 
Главный тренер: Жан Тигана

Россия 
Главный тренер: Валерий Гладилин

Сборная Звёзд

Германия 
Главный тренер: Феликс Магат

Турнир

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

См. также 
 Кубок Легенд

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Организаторы турнира 

Кубок Легенд
Футбольные соревнования в Москве
Футбол в России в 2016 году
2016 год в Москве